Saeta puede referirse a:

 Saeta, proyectil que se lanza con un arco.
 Saeta, un canto religioso.
  Saeta TV Canal 10, empresa de telecomunicaciones uruguaya.
Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor, empresa estatal (SAETA) de transporte de pasajeros en Salta, Argentina.
 Saeta, una marca de implementos deportivos.
 Saeta FSC, equipo colombiano de fútbol sala.

Además, en aviación puede designar a:
 SAETA (Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos), la aerolínea ecuatoriana.
 SAETA (Servicios Aéreos Tarapoto). aerolínea peruana.
 Hispano Aviación HA-200 Saeta, un avión de entrenamiento español.
 La Saeta, avión privado del equipo Real Madrid.